Austria:
 Ulrichsberg – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 Ulrichsberg – góra